Aesopus är ett släkte av snäckor. Aesopus ingår i familjen Columbellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor